Північної Ірландії з футболу 2020—2021 — 120-ий сезон чемпіонату Північної Ірландії з футболу.

Клуби

Турнірна таблиця

Результати матчів 
1 - 22 тури

23 - 33 тури

Чемпіонська група

Втішна група

Лідери чемпіонату

Відбір до Ліги конференцій 
Чотири команди розіграють путівку до Першого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА 2021—22.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Чемпіонат Північної Ірландії на fifa.com  
 Чемпіонат Північної Ірландії на soccerway 

2021
Північна Ірландія
Північна Ірландія